Amerikai Egyesült Államok
Bradbury, kaliforniai város
 Írország
Bradbury, falu Durham megyében